Act of Settlement fait le plus souvent référence à l'Act of Settlement 1701, une loi du Parlement d'Angleterre.

Act of Settlement ou Settlement Act peut également faire référence à :

 , en réponse à la rébellion irlandaise de 1641
 , ratifiant les décrets précédents de l'Act for the Settlement of Ireland 1652
 , une annulation partielle de l'Act of Settlement of 1652
  ("le Settlement Act"), clarifiant quelles paroisses étaient responsables de l'aide aux pauvres
 , clarifiant le statut de la population de l'île de Man

Voir aussi

 , Nouvelle-Zélande